Борлешть () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Борлешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Борлешть.
 Борлешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мерішань.
 Борлешть () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Помі.
 Борлешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Кимпень.